Delio Rossi (Rimini, 1960. november 26. –) olasz labdarúgó, edző. 2019-től a Palermo vezetőedzője. Játékosként megfordult a Forlimpopoli, a Cattolica, a Foggia, a Vis Pesaro és a Fidelis Andria csapataiban. 29 éves korában (1990 nyarán) edzőként a Promozioneban kezde pályafutását, a Torremaggiore csapatánál, s eléri csapatával a feljutást. 1993-tól a Salernitana (Serie C1) edzője volt 1995-ig, ami újabb sikert jelentett számára: a csapatot a Serie B-be juttatta. A Foggia és Pescara után, 1997-ben visszatért a Salernitanához. A Salernitana neki köszönheti az első (és eddig egyetlen) feljutását a Serie A-ba.

Edzői statisztika
2019. április 27-én lett frissítve.

Jegyzetek

Források

1960-ban született személyek
Olasz labdarúgók
A Foggia labdarúgói
Olasz labdarúgóedzők
Riminiek
AZ UC Sampdoria vezetőedzői
Az ACF Fiorentina vezetőedzői
Az US Città di Palermo vezetőedzői
Az SS Lazio vezetőedzői
Az Atalanta BC vezetőedzői
Az US Lecce vezetőedzői
A Genoa vezetőedzői
A Bologna vezetőedzői
Élő személyek